Yoshimura kan som auktorsförkortning betyda:

 Isao Yoshimura
 Masashi Yoshimura

Robotskapade auktorsförkortningar